Der S&P/TSX Composite Index ist ein kanadischer Aktienindex, der die größten Unternehmen der Toronto Stock Exchange (TSX) nach Marktkapitalisierung umfasst. Er wird verwaltet vom kanadischen Standard & Poor’s Committee und ist neben dem S&P/TSX 60 der wichtigste Aktienindex in Toronto.

Berechnung 
Der S&P/TSX Composite Index ist ein Kursindex, in dem die 220 größten Aktiengesellschaften der Toronto Stock Exchange (TSX) gelistet sind (Stand: 31. Dezember 2008). Der Börsenwert der Unternehmen im Index beläuft sich auf 95 Prozent des kanadischen Aktienmarktes. Der Indexstand wird ausschließlich auf Grund der Aktienkurse ermittelt und nur um Erträge aus Bezugsrechten und Sonderzahlungen bereinigt. Die Gewichtung erfolgt nach der Marktkapitalisierung der gelisteten Unternehmen. Kapitalmaßnahmen wie Aktiensplits haben keinen (verzerrenden) Einfluss auf den Index.

Die Berechnung wird während der TSX-Handelszeit von 09:30 bis 16:00 Ortszeit (15:30 bis 22:00 MEZ) jede Sekunde aktualisiert. Die Aktienwerte, die zur Auswahl stehen, müssen zu den wichtigsten Unternehmen in Kanada gehören. Dabei spielt der Unternehmenssitz ebenso eine Rolle, wie weitere Merkmale, die das Indexkomitee festlegt. Die Zusammensetzung wird quartalsweise vom Indexkomitee überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Auswahlkriterien 
Folgende Kriterien sind vom Indexkomitee erlassen worden:

 Marktkapitalisierung: Diese muss ein Mindestgewicht von 0,05 Prozent aller im Index notierten Unternehmen betragen. Darüber hinaus sollte der durchschnittliche Preis der Aktie in den letzten drei Monaten und in den letzten drei Handelstagen des Monats vor der Überprüfung der Zusammensetzung des Indizes mindestens einen kanadischen Dollar betragen.
 Liquidität: Das Handelsvolumen in kanadischen Dollar und die Anzahl der Transaktionen darf nicht weniger als 0,025 Prozent des Handelsvolumens aller gelisteten Wertpapiere betragen. Um sicherzustellen, dass kein einzelnes Unternehmen den Handel beherrscht, sind Wert, Volumen und Transaktionen auf einen Höchstbetrag von 15 Prozent begrenzt.
 Domizil: Die Aktien müssen an der Toronto Stock Exchange gelistet und nach kanadischem Recht registriert sein.

Geschichte

Historischer Überblick 

Der Index wurde am 3. Januar 1977 unter dem Namen TSE 300 Composite Index mit einem Basiswert von 1.000 Punkten gegründet und bis 1937 (tägliche Kurse) sowie 1914 (monatliche Kurse) zurückgerechnet. Ein Meilenstein in der Entwicklung des TSE 300 ist der 1. Februar 1996, als der Index mit 5.011,10 Punkten erstmals über der 5.000-Punkte-Marke schloss. In den folgenden Jahren markierte der Index weitere Rekordstände. Am 24. März 2000 beendete er den Handel mit 10.052,68 Punkten zum ersten Mal über der Marke von 10.000 Punkten. Bis zum 1. September 2000 stieg er auf einen Schlussstand von 11.388,82 Punkten, was für ein halbes Jahrzehnt sein Allzeithöchststand blieb.

2002 erklärten sich Standard & Poor’s bereit, den TSE 300 Composite Index zu managen. Am 1. Mai 2002 erfolgte die Umbenennung in S&P/TSX Composite Index. Nach dem Platzen der Spekulationsblase im Technologiesektor (Dotcom-Blase) fiel der Index bis 9. Oktober 2002 auf einen Tiefststand von 5.695,33 Punkten. Das war ein Rückgang gegenüber dem 1. September 2000 um 50,0 Prozent. Der 9. Oktober 2002 bedeutete das Ende der Talfahrt.

Ab Herbst 2002 begann der S&P/TSX Composite Index wieder zu steigen. Am 19. Juli 2007 markierte er mit einem Schlussstand von 14.625,76 Punkten ein Allzeithoch. Im Verlauf der internationalen Finanzkrise, die im Sommer 2007 in der US-Immobilienkrise ihren Ursprung hatte, begann der Index wieder zu sinken. Auf den tiefsten Stand seit 7. Oktober 2003 fiel der S&P/TSX Composite Index am 9. März 2009, als er den Handel mit 7.566,94 Punkten beendete. Seit dem Allzeithoch vom 19. Juli 2007 entspricht das einem Rückgang um 48,3 Prozent.

Der 9. März 2009 bedeutete das Ende der Talfahrt. Ab dem Frühjahr 2009 war der S&P/TSX Composite Index wieder auf dem Weg nach oben. Bis zum 5. April 2011 stieg er um 88,6 Prozent auf einen Schlussstand von 14.270,53 Punkten. Die Abschwächung der globalen Konjunktur und die Verschärfung der Eurokrise führten zu einem Kurseinbruch des kanadischen Leitindex. Am 4. Oktober 2011 beendete der S&P/TSX Composite Index den Handel bei 11.177,91 Punkten. Der Verlust seit dem Höchststand am 5. April 2011 beträgt 21,7 Prozent.

Die Ankündigung neuer Anleihekaufprogramme der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank in grundsätzlich unbegrenztem Umfang führte zu einer Erholung der Kurse am Aktienmarkt. Die monetären Impulse spielten eine größere Rolle bei der Kursbildung, als die weltweite Wirtschaftsabkühlung und die Lage der Unternehmen. Am 15. Januar 2013 schloss der Index bei 12.641,97 Punkten und damit um 13,1 Prozent höher als am 4. Oktober 2011.

Höchststände 
Die Übersicht zeigt die Allzeithöchststände des S&P/TSX Composite Index.

Meilensteine 
Die Tabelle zeigt die Meilensteine des S&P/TSX Composite Index seit 1977.

Die besten Tage 
Die Tabelle zeigt die besten Tage des bis 1937 zurückgerechneten S&P/TSX Composite Index.

Die schlechtesten Tage 
Die Tabelle zeigt die schlechtesten Tage des bis 1937 zurückgerechneten S&P/TSX Composite Index.

Jährliche Entwicklung 
Die Tabelle zeigt die jährliche Entwicklung des bis 1945 zurückgerechneten S&P/TSX Composite Index.

Weblinks 
 Index an der Toronto Stock Exchange
 Index bei Bloomberg
 Index bei Yahoo

Einzelnachweise 

Aktienindex
Wirtschaft (Kanada)